Sperling ist eine Bezeichnung für:
 Sperlinge, zu den Singvögeln gehörende Vogelfamilie
 Sperling (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Sperling (Wappentier)
 Sperling (Band)

 Sperling, ehemals Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wróbel (Banie Mazurskie),  Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sperling (Fernsehreihe), Krimireihe des ZDF mit Dieter Pfaff
 Sperling, Automobilmarke der  Associated Motors Corporation

Siehe auch:
 H. O. Sperling, Verlag in Stuttgart, 1895–1915